Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jacobo Diaz-Ruiz che ha battuto in finale Solon Peppas 6-1, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Assente
 Thierry Guardiola (primo turno)
 Julián Alonso (secondo turno)

 Germán Puentes (semifinali)
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2000